О́круг Белл () — округ штата Техас Соединённых Штатов Америки. На 2000 год в нём проживало  человек. По оценке бюро переписи населения США в 2008 году население округа составляло  человек. Окружным центром является город Белтон.

История 

Округ Белл был сформирован в 1850 году из части округа Мейлем. Он был назван в честь Питера Хансборо Белла, третьего губернатора Техаса.

Примечания 

Округа Техаса